Картина «Зелёная полоса»:

 «Зелёная полоса», другое название «Мадам Матисс» — картина Анри Матисса 1905 года.
 «Зелёная полоса» — картина Ольги Розановой 1917 года.